Бря́нский областно́й теа́тр ю́ного зри́теля — театр в городе Брянске, с репертуаром, ориентированным на детей и юношество. Основан в 1981 году.

История 
Брянский театр юного зрителя был открыт 18 февраля 1981 года. В этот день состоялась премьера спектакля «Юность отцов» по пьесе Б. Л. Горбатова. Первым директором театра был Афанасий Захарович Эстрин. Первым главным режиссёром — Валерий Гурьев.

В разные годы в Брянском ТЮЗе постановки осуществляли известные в провинции театральные режиссёры. Среди них можно отметить Бориса Цейтлина, Михаила Скандарова, Юрия Берёзу, Светлану Науменко, Бориса Ярыша, Ларису Леменкову и других.

Большой вклад в развитие театра и культуры на Брянщине в целом внёс Леонид Кулагин, который занимал должность главного режиссёра с 1997 по 2004 год. За это время им было поставлено 17 спектаклей, многие из которых по сей день остаются в репертуаре театра.

Всего с момента основания театра на его сцене было показано около 130 различных постановок, как для детей, так и для взрослых. Среди них — драматические произведения Островского, Пушкина, Шекспира, Мольера, Гофмана.

В 2004 году Леонид Кулагин оставил должность главного режиссёра. Сам Кулагин объяснил это началом активной кинематографической деятельности (в этот момент начались съёмки детективного сериала «Кулагин и партнёры»), однако и не отрицал слухи о конфликте с чиновниками городской администрации. После его ухода ТЮЗ около семи лет не имел постоянного главного режиссёра. Несколько спектаклей поставили «заезжие гастролёры», но в остальное время театр простаивал месяцами.

В конце 2010 года на должность главного режиссёра был назначен заслуженный деятель искусств РФ Михаил Мамедов, который до этого уже сотрудничал с брянскими театрами около двадцати лет и поставил на сцене ТЮЗа двенадцать спектаклей.

В 2013 году в здание ТЮЗа был перебазирован Брянский областной театр кукол. Сначала на время капитального ремонта, впоследствии — на неопределённый срок.

Здание театра 
Здание было построено в 1960 году в стиле позднего классицизма. Изначально предназначалось для Дома пионеров и школьников (ныне Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина), поэтому за основу был взят проект аналогичного здания в Рязани и адаптирован для местных условий архитектором А. А. Саломахиным.

Здание расположено в центре города Брянска. Фасадом оно выходит на улицу Горького, а с задней его стороны проходит овраг Судок, который делит исторический центр города на две части.

В 1970 году перед зданием была установлена скульптурная группа «В. И. Ленин, М. Горький», которая решением облисполкома № 406 от 10.07.1979 была признана объектом культурного наследия регионального значения.

В 1980 году перед открытием театра в здании была проведена реконструкция.

Театр сегодня 
Сегодня в репертуаре театра 29 постановок. Уже довольно давно коллектив занимается гастрольной деятельностью. Ежегодно ТЮЗ реализует программу так называемых «малых гастролей» для жителей отдалённых районов Брянской области, в том числе, юго-западных, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. А под завершение летнего сезона театр выезжает на гастроли в другие города России и ближнего зарубежья.

Также театр участвует в благотворительных мероприятиях. Регулярно проводятся бесплатные показы для малоимущих жителей города, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, и даже для малолетних воспитанников колонии Брянской области.

ТЮЗ является постоянным участником фестиваля «Славянские театральные встречи» в Брянске, а актёры театра неоднократно становились лауреатами этого фестиваля. В послужном списке театральной труппы диплом II Международного фестиваля «Театр детства и юности — XXI век» в Воронеже и участие в III Всероссийском фестивале спектаклей для подростков «На пороге юности» в Рязани.

Технические параметры сцены 
Основные технические характеристики:

Современная труппа театра 
Народные артисты России:
 Аверин, Владимир Иванович

Заслуженные артисты России:
 Виницкая, Вероника Олеговна

С полным составом труппы театра и репертуарным календарём можно ознакомиться на его официальном сайте в сети Интернет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Брянский ТЮЗ‎
Театры юного зрителя России
Театры, основанные в 1981 году
Областные театры
Государственные театры России
Появились в 1981 году в России
События 18 февраля
Февраль 1981 года
1981 год в Брянской области